Электро́нная кни́га:
 Электронная книга — версия книги в электронном (цифровом) виде.
 Электронная книга — класс мобильных цифровых устройств, предназначенных для чтения книг в электронном (цифровом) формате.